Eschbach névvel a következő cikkek találhatók:
Földrajzi helyek
Franciaország
Eschbach (Bas-Rhin), település Franciaországban, Bas-Rhin megyében
Eschbach-au-Val, település Franciaországban, Haut-Rhin megyében
Németország
Eschbach (bei Nastätten), település Németországban, Rajna-vidék-Pfalzban
Eschbach (Breisgau-Felső-Feketeerdei járás), település Németországban, Baden-Württenbergben
Eschbach (Pfalz), település Németországban, Rajna-vidék-Pfalzban
Személyek
Andreas Eschbach, (1959) német sci-fi-szerző